Saretto ima više značenja:
 Saretto, Asti
 Saretto, Cuneo
 Saretto, Torino